Miquette et sa mère steht für:

 Miquette et sa mère (Komödie), ein komödiantisches Theaterstück (1906) von Robert de Flers und Gaston Arman de Caillavet
 Miquette et sa mère (1934), einen französischen Kinofilm von Henri Diamant-Berger, Henri Rollan und André Gillois
 den Arbeitstitel eines Films von Jean Boyer, der 1940 unter dem Kurztitel Miquette anlief
 Miquette et sa mère (1950), einen französischen Kinofilm von Henri-George Clouzot